Чемпионат Казахстана по конькобежному спорту в классическом многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин с 1992 года. В 2010 году чемпионат проводился в России.

Призёры мужчины 
 проводились на дистанциях (500, 1500, 3000 и 5000 метров)

Список медалистов 
 На 2012 год

Женщины 
 проводились на дистанциях (500, 1000, 1500 и 3000 метров)

Список медалистов 
 На 2012 год

Соревнования по конькобежному спорту в Казахстане
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту
Чемпионаты Казахстана